, terme anglais signifiant déchaînement peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original de Massacre pour un fauve, film de  sorti en 1963 ;
 , film turc de  sorti en 1986 ;
 , titre original du film Le Sang du châtiment, thriller américain de  sorti en 1988 ;
 , documentaire de  sorti en 2006 ;
 Rampage - Sniper en liberté, film germano-canadien d' sorti en 2009 ;
 Rampage 2 - La Vengeance d'un sniper, film germano-canadien d' sorti en 2014 ;
 Rampage 3 : President Down, film canadien d' sorti en 2016 ;
 Rampage : Hors de contrôle (Rampage), film américain de Brad Peyton sorti en 2018.

Comics 
 Rampage, un personnage fictif de l'univers DC Comics ;
 Rampage, un super-vilain de l'univers Marvel Comics.

Jeux vidéo 
 Une série de jeux vidéo développé par Midway Games, dont :
 Rampage (jeu vidéo), sorti en 1986 ;
 Rampage: World Tour, sorti en 1997 ;
 Rampage 2: Universal Tour, sorti en 1999.
 Mutant Rampage: Bodyslam, un jeu vidéo d'action sorti en 1994 ;
 Redneck Rampage, jeu vidéo de tir à la première personne sorti en 1997.
 WWF European Rampage Tour, jeu vidéo de catch sorti en 1992 ;

Musique 
 Rampage, un groupe de hard rock allemand avec Roland Grapow ;
 Rampage, un rappeur américain membre du Flipmode Squad.
 Rampage, morceau de l'artiste français Kavinsky.
 Rampage, un festival belge de musique électronique .

Télévision 
 Rampage, un épisode de la série télévisée Les Experts : Miami.
 AEW Rampage, une émission hebdomadaire américaine de catch de la All Elite Wrestling.

Sport 
 Quinton Jackson (1978-) surnommé , pratiquant d'arts martiaux mixtes et acteur américain ;
 Rampage de Grand Rapids, une équipe américaine de football américain en salle ;
 Rampage de San Antonio, une équipe américaine de hockey sur glace.

Autres 
 Rampage, un manga de Yunosuke Yoshinaga ;
 Dodge Rampage, un véhicule conçu par Chrysler ;
 Une gamme de cartes mères haut de gamme de Asus ;
 Rampage, un missile aérobalistique israélien.